Antrona peut désigner:

 Antrona Schieranco, commune italienne de la province du Verbano-Cusio-Ossola dans la région Piémont en Italie ;
 Parc naturel de l'Alta Valle Antrona, réserve naturelle située au Piémont ;
 Vallée Antrona, une vallées latérales du val d'Ossola, au Piémont, en Italie .